est le titre de plusieurs œuvres :

Jeu vidéo 

 , jeu vidéo développé par  en .

Cinéma 

 , film américain de  et  sorti le  ;
 , titre original du Chasseur, film de Buzz Kulik sorti le  ;
 The Hunter, film germano-iranien de  sorti le  ;
 The Hunter, film australien de  sorti le  ;
 The Hunter, film de Bakur Bakuradze sorti le .

Littérature

Comics 

 , série de comics créé par  publiée en .

Roman 

 , roman de  publié en 1962 ;
 , roman de  publié en 1999 ;
 , roman australien de Tony Park publié en 2014.

Musique

Album 

 , EP de Kele Okereke sorti le  ;

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , cinquième album studio du groupe de sludge progressif  sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi